Die BellSouth Open 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 17. Februar 2002 in Viña del Mar stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Es fand zusammen mit den Open 13 in Marseille und den Copenhagen Open in Kopenhagen statt. Beide gehörten, genau wie das Turnier in Santiago zur Kategorie der ATP International Series.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Argentinier Guillermo Coria, der in diesem Jahr nicht antrat. Die Nummer 1 der Setzliste Nicolás Lapentti aus Ecuador wurde seiner Rolle als Favorit gerecht und erreichte das Finale. Dort unterlag er dem mit einer Wildcard gestartete Lokalmatador Fernando González in drei Sätzen und gewann damit den zweiten Titel seiner Karriere bei seinem zweiten Finaleinzug.
Die Titelverteidiger im Doppel, Lucas Arnold Ker und Tomás Carbonell, spielten nicht erneut zusammen, da nur Arnold Ker am Turnier teilnahm. Er spielte dieses Mal mit Luis Lobo, mit der zusammen er an Position 3 gesetzt war. Sie unterlagen im rein argentinischen Endspiel den an 4 gesetzten Gastón Etlis und Martín Rodríguez in zwei Sätzen. Für beide war es der erste Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 356.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 381.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Viña del Mar